Елеонора Анжујска (Напуљ, 1289 - Николози, 9. август 1341)
је била супруга Филипа де Тусија, а потом Фридриха III Сицилијанског. Била је кћерка Карла II Напуљског и Марије Угарске.

Породично стабло 

Рођени 1289.
Умрли 1341.
Анжујци
Краљице Сицилије
Кнежевина Антиохија